Jean Le Maingre ist der Name folgender Personen:

* Jean I. Le Maingre (um 1310–1367), Marschall von Frankreich
 Jean II. Le Maingre (1366–1421), Marschall von Frankreich